Ruta 95 o Carretera 95 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 95.

México 
 Carretera Federal 95.
 Carretera Federal 95D más conocida como Autopista del Sol.

Carreteras por número